Izawa ist der Familienname folgender Personen:

 Atsushi Izawa (* 1989), japanischer Fußballspieler
 Haruki Izawa (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Kō Izawa (* 1970), japanischer Rugby-Union-Spieler
 Kyōko Izawa (* 1962), japanische Politikerin
 Izawa Shūji (1851–1917), japanischer Pädagoge
 Takuya Izawa (* 1984), japanischer Automobilrennfahrer